Desná est un toponyme ou hydronyme qui peut désigner :

Desná, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Desná, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Desná, une rivière de la République tchèque et un affluent de la Kamenice.
 Desná, une rivière de la République tchèque et un affluent de la Morava.

Voir aussi 
 Dešná
 Desna

Homonymie de localités en  Tchéquie